Сучжоу:
 Сучжоу (Цзянсу) (苏州) — городской округ в провинции Цзянсу (КНР).
 Сучжоу (Аньхой) (宿州) — городской округ в провинции Аньхой (КНР).
 Сучжоу (район) (肃州) — район городского округа Цзюцюань в провинции Ганьсу (КНР).
 (2719) Сучжоу — астероид из группы главного пояса, который был открыт 22 сентября 1965 года.